Byer i Rusland, liste over større byer i Rusland.

Størrelsesmæssig oversigt

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger